Anthriscus rivularis är en flockblommig växtart som beskrevs av Dolliner och Ljudevit Farkaš Vukotinović. Anthriscus rivularis ingår i släktet småkörvlar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Småkörvlar
rivularis